Prelle bezeichnet:

 Vorrichtung, mit der die mittelalterliche Bestrafungsform des Bäckerschupfens durchgeführt wurde

Prelle ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Prelle (1881–1963), deutscher Maler, Gebrauchsgrafiker und Plakatkünstler in Hannover
 Johannes Prelle (1875–1947), deutscher Theologe und Politiker (DHP), MdL Preußen
 Michael Prelle (* 1951), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher 
 Uta Prelle (* 1963), deutsche Schauspielerin

Siehe auch
 Prell